136-я стрелковая дивизия — войсковое соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Советско-финской и Великой Отечественной войнах.

История 
Дивизия сформирована в Горьком (МВО) как 136-я стрелковая дивизия в сентябре 1939 года (7.09.1939). Участвовала в советско-финляндской войне 1939—1940.
 
В октябре перебазировалась в район Псков-Остров к границе с Прибалтикой. 20.10-13.11.1939 входила в состав 8-й армии. 6.12.1939, находясь на прибалтийской границе, получила приказ об отправке на фронт. 10.12.1939 часть дивизии приняла участие в боях под Пелтола. 12.12.1939 вошла в состав 7-й армии и 18-19.12 поддерживала её правый фланг. 25.12 дивизия вошла в состав 13-й армии и передвинулась в Ойнала. 24.01.1940 передана в состав 15-го стрелкового корпуса. 26-31.01 действовала как отдельная дивизия. 30.01-13.03 находилась в составе 23-го стрелкового корпуса. 11-14.02 вела бои в районе Кююреля, 13.02 в Ойнала, 15.02 в Олккола, 20-22.02 в Муолаа, 21-22.02 в Илвесе, 23.02 в Муолайстенлахти, 25-27.02 в Ирьенахо, 6-11.03 в Ребола.

За образцовое выполнение боевых заданий награждена орденом Ленина (7 апреля 1940).

18-25.04.1940 погружена в эшелоны и отправлена в Закавказский военный округ.

К началу Великой Отечественной войны дивизия, имея в своём составе 387, 541, 733-й стрелковые, 291-й лёгкий артиллерийский, 370-й гаубичный артиллерийский полки и др. части, дислоцировалась в Ленинакане на границе с Турцией. 2 сентября 1941 года поступил приказ грузиться в военный эшелон и совершить переезд Закавказье — Ростов-на-Дону. Далее был район разгрузки под Мелитополем. 136-я стрелковая дивизия заняла позиции в районе сёл Малые и Большие Белозёрки. Против неё был сосредоточен 1-й горнострелковый корпус румын и до двух немецких пехотных дивизий. Впервые дивизия в бой вступила 28 сентября 1941 в составе 18-й армии Южного фронта в районе села Малая Белозёрка (60 км сев.-зап. г. Мелитополь).

В боях у села Дьяково Луганской области совершил свой подвиг младший политрук 2-й стрелковой роты 733-го сп 136-й сд Хусен Андрухаев. Из наградного листа:
«8 ноября 41 г. …Дьяково на 2 стр. роту наступало более 2 рот пехоты противника. Три атаки немцев мужественно отбил со своей ротой политрук Андрухаев. Противник бросил новые силы, коварная пуля врага пробила щеку Андрухаеву, который не бросил оружие и продолжал мужественно держаться и разил фашистов. Три раза преимущественные силы противника окружили политрука Андрухаева, патроны вышли все, отстреливаться было нечем. Не теряясь, хладнокровно политрук Андрухаев взял в обе руки противотанковые гранаты подпустив на 4 метра противника и с криком „Возьмите гады“ подорвал и себя и подбежавших фашистов.
За проявленные мужество, героизм и отвагу политрук Андрухаев предоставляется к высшей Правительственной награде Ордену Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза».

В октябре-декабре участвовала в Донбасской оборонительной и Ростовской наступательной операциях. За три месяца непрерывных боёв с 28 сентября по 31 декабря 1941 года части дивизии разбили 2-ю пехотную бригаду 1-го горнострелкового корпуса румын, 1-ю горнопехотную дивизию немцев, нанесли большие потери мехдивизии СС «Викинг», итальянской дивизии, 1-й мотодивизии, 14-й и 16-й танковым дивизиям 1-й немецкой танковой армии генерала фон Клейста. Было уничтожено до 13 тысяч вражеских солдат и офицеров, 400 автомашин, более 200 танков, сбито три самолёта; пленено до 500 румын и столько же итальянцев, ещё больше немцев и словаков, захвачено 56 орудий, более двух тысяч пулемётов и много других трофеев.

За образцовое выполнение боевых задач, мужество и героизм, организованность и высокую дисциплину личного состава преобразована в 15-ю гвардейскую стрелковую дивизию (16 февраля 1942).

Полное наименование 
136-я стрелковая ордена Ленина дивизия

Состав 
 387 стрелковый полк (командир — Коноков Виктор Фёдорович),
 541 стрелковый полк,
 733 стрелковый полк,
 291 лёгкий артиллерийский полк,
 370 гаубичный артиллерийский полк (до 20.10.1941 г.),
 75 танковый батальон (до 11.10.1941 г.),
 259 отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
 431 зенитная артиллерийская батарея (159 отдельный зенитный артиллерийский дивизион),
 194 разведывательный батальон,
 216 сапёрный батальон,
 294 отдельный батальон связи,
 203 медико-санитарный батальон,
 284 отдельная рота химзащиты,
 220 автотранспортная рота,
 219 полевая хлебопекарня,
 8 дивизионная артиллерийская мастерская,
 231 походная ремонтная мастерская,
 112 полевая почтовая станция,
 368 полевая касса Госбанка.

Боевой период 
с 20.9.1941 г. по 16.2.1942 г.

Подчинение 
 20 октября — 13 ноября 1939 года входила в состав 8-й армии.
 12 декабря 1939 года вошла в состав 7-й армии
 25 декабря дивизия включена в состав 13-й армии
 24 января 1940 года передана в состав 15-го стрелкового корпуса
 26—31 января действовала как отдельная дивизия.
 30 января — 13 марта находилась в составе 23-го стрелкового корпуса (Закавказский ВО)
 на 1 августа 1941 — 45-я армия (Закавказский ВО)
 на 1 октября 1941 — Южный фронт (фронтовое подчинение)
 на 1 ноября 1941 — 9-я армия (Южный фронт)
 с 1 декабря 1941 — 18-я армия (Южный фронт)

Награды и наименования 
 7 апреля 1940 года —  Орден Ленина — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии 
 291 лёгкий артиллерийский Краснознамённый полк

Командование

Командиры дивизии 
 Черняк, Степан Иванович (14.08.1939 — ?.04.1940), комбриг Герой Советского Союза
 Оборин, Степан Ильич (?.05.1940 — ?.03.1941), полковник, генерал-майор
 Андреев, Анатолий Иосифович (25.03.1941 — 14.09.1941), генерал-майор
 Василенко, Емельян Иванович (15.09.1941 — 10.01.1942), подполковник, с декабря 1941 полковник
 Раевский, Николай Порфирьевич (11.01.1942 — 16.02.1942), полковник

Начальники штаба 
 Корчиков, Глеб Николаевич (?.08.1939 — ?.07.1940)

Заместители командира 
 Корчиков, Глеб Николаевич (?.09.1940 — ?.06.1941)

Отличившиеся воины дивизии 
 815 её воинов награждены орденами и медалями, а 14 присвоено звание Герой Советского Союза.
  Андрухаев, Хусен Борежевич младший политрук 2 стрелковой роты 733 стрелкового полка.
  Бекетов, Михаил Иванович, младший лейтенант, командир стрелковой роты 733 стрелкового полка.
  Емельянов, Виктор Васильевич, красноармеец, орудийный номер 387 стрелкового полка.
  Комаров, Николай Николаевич, лейтенант, командир роты 541 стрелковый полк.
  Младенцев, Семён Иванович, майор, командир 387 стрелкового полка.
  Овчинников, Василий Фёдорович, политрук, политический руководитель роты 387 стрелковый полк. Пропал без вести в сентябре 1941 года.
  Олейников, Павел Романович, младший командир, командир отделения 541 стрелкового полка. Погиб в бою 18 февраля 1945 года.
  Петрушин, Иван Антонович, заместитель политрука, политический руководитель роты 541 стрелкового полка. Звание присвоено посмертно.
  Сироткин, Анатолий Петрович, младший лейтенант, командир взвода 387 стрелкового полка.
  Строганов, Дмитрий Евгеньевич, старший лейтенант, командир батареи 291 лёгкий артиллерийского полка.
  Толмачёв, Николай Павлович, лейтенант, командир батареи 291 лёгкого артиллерийского полка.
  Федорок, Иван Степанович командир стрелкового отделения 733 стрелкового полка.
  Черняк, Степан Иванович, комдив, командир дивизии.
  Якушенко, Иван Фёдорович, политрук, политический руководитель роты 733 стрелкового полка. Попал без вести в августе 1942 года.

Марш дивизии 
Написал красноармеец Александр Хазин:

По дорогам, по широким

Мы со славою прошли,

От Карелии далекой,

От украинской земли.

Помнят горы и долины,

помнят снежные холмы,

Как бежали белофинны,

как фашистов били мы.

Как от боя и до боя,

через бури и снега

беззаветные герои

шли в атаку на врага.

О высокой их отваге,

память Родина хранит,

ведь на нашем красном стяге

орден Ленина горит!

Литература 
 Книга. Васильев С. Н., Дикань А. П. Гвардейцы пятнадцатой. М., 1960.
 Книга. Арутюнян С. С., «Под знаменем гвардии», Ереван, 1982.
 Советская Военная Энциклопедия: (в 8 томах)/Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков.—М.; Воениздат, 1976—1980. Т. 8. «Ташкент»—Ячейка. — 1980. 678 с., 26 л. ил. Стр. 366—367 «Харьковско-Пражская стрелковая дивизия».

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 136 сд
 136-я (15-я гв.) сд
 Нижегородцы на «линии Маннергейма»

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году